Brodnica est le nom :

Toponymie 
en Pologne
 dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie :
 de la gmina de Brodnica ;
 du powiat de Brodnica ;
 de la ville de Brodnica, chef-lieu de cette gmina et de ce powiat ;
 de la région des lacs de Brodnica.

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 de la gmina de Brodnica, dans le powiat de Śrem ;
 du village de Brodnica, dans le powiat de Śrem.